Quasthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Quasthoff (1957–2010), deutscher Journalist und Autor
 Thomas Quasthoff (* 1959), deutscher Bassbariton